Die Cleveland Skating Club Open 2022 fanden vom 29. September bis 3. Oktober 2022 in Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Vorjahressieger war Adrian Waller, dem die Titelverteidigung jedoch nicht gelang. Er unterlag in der ersten Runde Rory Stewart, der im Halbfinale Sébastien Bonmalais unterlag. Bonmalais wiederum traf im Endspiel auf den topgesetzten Eain Yow Ng. Yow Ng gewann die Partie mit 11:9, 6:11, 11:9 und 11:3, womit er sich den siebten Titelgewinn auf der World Tour sicherte.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Dillon Huang und Maxwell Orr einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
Squashturnier in Cleveland